Бе́лик — многозначное понятие.

Фамилия 
 Белик, Алексей Григорьевич (род. 1981) — украинский футболист.
 Белик, Анна Павловна (1905—1984) — сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда (1949).
 Белик, Вера Лукьяновна (1921—1944) — участница Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Белик, Дмитрий Анатольевич (род. 1969) — депутат Государственной Думы РФ VII созыва.
 Белик, Крыстян (род. 1998) — польский футболист, полузащитник.
 Белик, Пётр Алексеевич (1909—1980) — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза.
 Белик, Яков Васильевич (1921—2006) — биохимик и педагог.

Другое 
 Белик — деревня в Починковском районе Смоленской области.

Белик Дмитрий Васильевич (род.1950) - доктор технических наук ,Заслуженный конструктор РФ,разработчик биотехнических систем.